Järbo kan syfta på:

Dalsland
 Järbo socken, Dalsland – en socken i Dalsland
 Järbo landskommun, Dalsland – en tidigare kommun i Älvsborgs län 1863–1951
 Järbo församling, Karlstads stift – en tidigare församling i Karlstads stift –2010
 Järbo kyrka, Dalsland – en kyrkobyggnad som tillhör Järbo-Råggärds församling
 Järbo, Färgelanda kommun – kyrkbyn i Järbo socken
 Järbo distrikt, Dalsland – ett distrikt i Färgelanda kommun och Västra Götalands län 2016–

Gästrikland
 Järbo socken, Gästrikland – en  socken i Gästrikland
 Järbo landskommun, Gästrikland – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1970
 Järbo församling, Uppsala stift –  en församling i Uppsala stift
 Järbo kyrka, Gästrikland – en kyrkobyggnad som tillhör Järbo församling
 Järbo – en tätort i Sandvikens kommun och kyrkbyn i Järbo socken
 Järbo distrikt, Gästrikland – ett distrikt i Sandvikens kommun och Gävleborgs län 2016–